Dzwony Łemkiwszczyny (ukr. Дзвони Лемківщини) w tłumaczeniu z języka ukraińskiego oznacza Dzwony Łemkowszczyzny.

 Dzwony Łemkiwszczyny (czasopismo)
 Dzwony Łemkiwszczyny (festiwal)

Zobacz też 
 Łemkowie